Каучук — натуральный или синтетический материал — эластомер, сырье для производства резины.
 Каучук — жанр цирковой акробатики, демонстрация необыкновенной гибкости тела.
 «Каучук» (АО «Каучук») — существовавшая в Российской империи компания.
 «Каучук» (ПАО «Каучук») — предприятие химической промышленности в Мариуполе.
 «Каучук» (ныне «РТИ-Каучук») — предприятие химической промышленности в Москве.
 «Каучук» (ныне ЗАО «Синтез-Каучук») — предприятие химической промышленности в Стерлитамаке.
 «Каучук» — советский футбольный клуб из Стерлитамака.
 «Каучук» — название футбольного клуба «Опава» (Чехия) в 1994—1998 годах.
 «Каучук» — название хоккейного клуба «Авангард» из Омска в 1967—1972 годах.
 «Каучук» — прежнее название стадиона «Кировец» в Санкт-Петербурге.
 «Каучук» — немецкий фильм 1938 года.

См. также 
 Клуб завода «Каучук»
 Мяч-каучук — жаргонное название детской игрушки «попрыгунчик».